Э́ркко () — финская фамилия. Известные носители:

 Эркко, Аатос (1932—2012) — финский медиамагнат, журналист, основной владелец корпорации Sanoma и газеты Helsingin Sanomat.
 Эркко, Юхо Элиас (1895—1965) — финский политик и дипломат; с 1938 по 1939 годы — министр иностранных дел Финляндии.